AWE может иметь следующие значения:
 Atomic Weapons Establishment
 AWE — код ИКАО авиакомпании US Airways с 2005 года
 America West Airlines — до слияния данный код ИКАО относился к ней
 Automobilenwerk Eisenach — Айзенахский автомобильный завод
 Australian White Ensign
 Address Windowing Extensions